

Onomastica
Volker – forma tedesca del nome proprio di persona Fulceri

Persone
Floyd Volker – cestista statunitense
Otto Völker – calciatore tedesco
Sandra Völker – nuotatrice tedesca
Willi Völker – calciatore tedesco
Willy Völker – calciatore tedesco